

Geografia

Austria 
 Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, già Sankt Leonhard – città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Leonhard – frazione di Albeck, comune nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)
 Sankt Leonhard – frazione di Bludenz, città nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)
 Sankt Leonhard – quartiere di Graz, città statutaria (Stiria)
 Sankt Leonhard am Forst – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Sankt Leonhard am Hornerwald – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Sankt Leonhard bei Freistadt – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Sankt Leonhard im Pitztal – comune nel distretto di Imst (Tirolo)

Germania 
 Sankt Leonhard – ex comune, ora abbandonato, nel territorio di Braunschweig, città extracircondariale (Bassa Sassonia)
 Sankt Leonhard – frazione di Neunburg vorm Wald, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Sankt Leonhard – quartiere di Norimberga, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Sankt Leonhard – frazione di Rothenburg ob der Tauber, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Sankt Leonhard am Wonneberg – frazione di Wonneberg, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Italia 
 Sankt Leonhard in Passeier – nome tedesco di San Leonardo in Passiria, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Slovenia 
 Sankt Leonhard in den Windischen Büheln – antico nome tedesco del comune di Lenart (Oltredrava)

Pagine correlate 
 San Leonardo – pagina di disambiguazione